Мвила, Бенджамин (1943—2013) — замбийский бизнесмен и политик, министр обороны (1991—1997).
 Мвила, Кит — замбийский боксёр.
 Мвила — департамент в Камеруне.

См. также 
 М’Вила, Янн (род. 1990) — французский футболист конголезского происхождения.